José María Martínez puede referirse a:

 José María Martínez (1967-), exfutbolista y entrenador argentino;
 José María Martínez (1884-1934), sindicalista español;
 José María Martínez-Bordiú y Bassó, Pocholo Martínez-Bordiú, aristócrata, economista, empresario hostelero y personaje mediático español;
 José María Martínez Cachero (1924 - 2010), catedrático emérito de Historia de la Literatura Española;
 José María Martínez-Hidalgo y Terán, marino y escritor español, director del MMB;

 José María Martínez Martínez (1972), político mexicano;

 José María Martínez Muguerza (1942), futbolista español;
 José María Martínez Tamayo (1936-1967), guerrillero y militar cubano;
 José María Martínez-Val (1951-), lexicógrafo español.